Karleby kan syfta på:

Sverige
 Karleby socken  – en socken i Västergötland
 Karleby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Karleby församling – en församling i Skara stift –2010
  Karleby kyrka, Skara stift – en kyrkobyggnad i Karleby
 Karleby, Falköpings kommun – kyrkbyn i Karleby socken i Falköpings kommun
 Karleby distrikt – ett distrikt i Falköpings kommun och Västra Götalands län 2016–
 Karleby, Enköpings kommun – en by och tingsplats i Fjärdhundra socken

Se även
 Älvkarleby (olika betydelser)

Finland
 Karleby – en stad i Mellersta Österbotten
 Karleby kommun – en tidigare kommun –1977
 Gamlakarleby – en tidigare stad som slogs samman med Karleby kommun till Karleby 1977
 Karleby kyrka – en medeltida stenkyrka i Karleby
 Karleby svenska församling – en svenskspråkig församling i Borgå stift
 Karleby ekonomiska region – en av ekonomiska regionerna i landskapet Mellersta Österbotten
 Nykarleby – en stad i Österbotten